Белая королева:

 Белая королева — то же, что белый ферзь (шахматная фигура).
 «Белая королева» — исторический роман британской писательницы Филиппы Грегори.
 «Белая королева» — британский телесериал.
  — вымышленный персонаж из «Алисы в Зазеркалье».
 Белая Королева — вымышленный персонаж во Вселенной Marvel.

См. также 
 White Queen (As It Began)